Балд:

 Балд — небольшой остров в юго-западной части Западной Австралии.
 Балд Нолл — вулкан в штате Юта на юго-западе США.